Дискография шведской певицы Агнеты Фельтског включает в себя двенадцать студийных альбомов (семь на шведском языке и пять на английском), одиннадцать различных сборников, а также сорок три официальных сингла. Ещё до участия в квартете ABBA, который принёс ей мировую известность, певица успела записать четыре студийных альбома, которые на родине Агнеты стали довольно популярны. Дебютный сингл исполнительницы «Följ med mig» смог попасть на первую строчку шведского хид-парада (также практически каждый сингл на шведском языке попал в двадцатку хит-парада Svensktoppen). После ухода из группы Агнета продолжает сольную карьеру, однако, выпустив несколько англоязычных пластинок, в 1987 году она на долгое время оставляет певческую деятельность. В 2004 году состоялось успешное возвращение Агнеты с альбомом My Colouring Book, сингл «If I Thought You’d Ever Change Your Mind» смог добраться до второй строчки шведского хид-парада, а также войти в двадцатку британского хид-парада. Последний на сегодняшний день альбом A был выпущен в 2013 году и стал один из самых успешных сольных проектов певицы.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

См. также 
 Дискография ABBA

Примечания

Ссылки 
 
 

Фельтског, Агнета
Фельтског, Агнета
Агнета Фельтског